vin, lichaamsdeel bij vissen en andere zeedieren
 Saint Vincent en de Grenadines, eilandstaat in de Caribische Zee, met FIFA-code VIN
 framenummer of chassisnummer, officieel Voertuig Identificatie Nummer
 Vereniging van Imams in Nederland, islamitische beroeps- en belangenvereniging
 wijn, in het Frans vin

Personen 
 Vin Diesel, Amerikaans acteur, schrijver, producer en regisseur
 Vin Baker, Amerikaans basketbalspeler
 Vin Denson, Brits wielrenner
 Vin Garbutt, Brits folkzanger en songwriter
 Rober van der Vin, Nederlands wielrenner
 Paul Van der Vin, Belgisch kunstschilder
 Claude de Vin des Œillets, Frans hofdame en maîtresse van Lodewijk XIV